

Sigle 
 Teatro Stabile d'Abruzzo – teatro italiano
 Transportation Security Administration – Agenzia governativa statunitense addetta alla sicurezza dei trasporti, comprese autostrade, autobus, ferrovie, porti, e i 450 aeroporti americani. L'acronimo viene spesso associato a lucchetti e altri dispositivi contenenti serrature compatibili con le specifiche dettate da tale agenzia.
 Temporary Segregated Area – zona temporaneamente riservata, nel controllo del traffico aereo
 Time Stamping Autorithy – data di controllo nella infrastruttura a chiave pubblica
 Trimix Scuba Association – organizzazione di addestramento alla subacquea
 Tronchi Sovra-Aortici – Comprendono le arterie carotidi (che distribuiscono il sangue al collo ed alla testa), succlavia (grosso vaso che passa al di sotto del collo) e vertebrali (che apportano sangue al cervello). Spesso viene richiesta un'ecocolordoppler proprio dei tronci sovraortici, detta Ecocolordoppler (TSA).
 Tecniche Speleo Alpinistiche – Tecniche derivate dalle attività speleologiche ed alpinistiche utilizzate durante le attività di soccorso dalle squadre SAF dei Vigili del Fuoco
Taglia Spela Aggraffa – Macchina automatica per la lavorazione dei conduttori

Codici 
 TSA – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto Sung Shan di Taipei (Taiwan)
 tsa – codice ISO 639-3 della lingua tsaangi

Altro 
 TSA – targa automobilistica di Sandomierz (Polonia)